Fictief figuur
 Ann De Decker, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis
 Mitch Dedecker, personage uit de Vlaamse misdaadreeks Aspe
 Sandrine De Decker, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis
 Tom De Decker, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis
 Walter De Decker, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis

Kunst
 Portret van Jeremias de Decker, schilderij van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt 

Personen met de achternaam De Decker of Dedecker
 Alfdan De Decker, Belgisch wielrenner
 Annick De Decker, Belgisch roeister
 Armand De Decker, Belgisch politicus
 August De Decker-Lemaire, Belgisch boekbandontwerper
 Bertrand De Decker, Belgisch atleet
 Björn De Decker, Belgisch atleet
 Clara De Decker, Belgisch radiopresentatrice
Edmon Lucien De Decker, Belgisch priester
 Eduard De Decker, Belgisch operazanger
 Eugène de Decker, Belgisch politicus
 Ezechiel de Decker, Nederlands wiskundige
 Jean-Marie Dedecker, Belgisch judocoach en politicus
 Jean-Pierre De Decker, Belgisch film-, televisie- en theaterregisseur
 Jeremias de Decker, Nederlands schrijver en dichter
 Joseph de Decker, Zuid-Nederlands en Belgisch politicus
 Josué De Decker, Belgisch-Nederlands filoloog, leraar en Vlaams activist
 Luc De Decker, Belgisch kunstschilder
 Marc Dedecker, Belgisch schrijver
 Peter Dedecker, Belgisch politicus
 Pieter de Decker, Belgisch politicus en schrijver
 Wim De Decker, Belgisch voetballer en voetbalcoach

Politiek
 Lijst Dedecker, Vlaamse politieke partij
 Regering-De Decker, Belgische regering van 30 maart 1855 tot 9 november 1857

Zie ook 
 Decker (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam